WTA-toernooi van Los Angeles voor het vrouwentennistoernooi in de jaren 1995–1999
 WTA-toernooi van San Diego voor het vrouwentennistoernooi in de jaren 2000–2007

Tenniswedstrijd in de Verenigde Staten